Андрей Святославович Гузиенко (15 апреля 1964, Магнитогорск, Челябинская область, РСФСР — 14 мая 2019, Черновцы) — советский и украинский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в Магнитогорске, но в детстве переехал в г. Токмак (Киргизская ССР). Воспитанник фрунзенского спортинтерната, первые тренеры — Олег Алексеевич Корнеев, Г. Ф. Мерзликин. Призывался в юношескую сборную СССР. В составе юношеской сборной Киргизской ССР — бронзовый призёр соревнований «Переправа».

Во взрослом футболе дебютировал в 1981 году, выступая во второй лиге за фрунзенские «Алгу» и «Семетей», позднее также играл во второй лиге за ЦОР и в первенстве республики за «Буревестник».

В 1984 году перешёл в московский ЦСКА. Свой первый матч в высшей лиге сыграл 10 марта 1984 года в первом туре сезона против ростовского СКА и в этой же игре забил свой первый гол. Всего до конца сезона принял участие в 8 матчах за армейцев и забил один гол. В 1985 году перешёл в одесский «Черноморцец», провёл в команде полтора года, но сыграл только два матча в высшей лиге и ещё два — в переходном турнире.

Часть сезона 1986 года провёл в клубе «Прикарпатье» (Ивано-Франковск). На следующий год перешёл в «Буковину», где выступал четыре сезона, сыграв 181 матч и забив 46 голов. В 1988 году стал победителем зонального турнира второй лиги и чемпионом Украинской ССР, в победном сезоне забил 21 гол. В 1989 году стал серебряным призёром первенства Украинской ССР, в 1990 году — победителем зоны «Запад» второй лиги.

В начале 1990-х годов играл за югославский клуб «Бечей». После возвращения на Украину играл за команду «Лада» (Черновцы), стал бронзовым призёром чемпионата Украины среди любителей сезона 1992/93. Последним клубом футболиста стал «Днестр» (Залещики), игравший во второй лиге Украины.

Скончался в Черновцах 14 мая 2019 года на 56-м году жизни.

Достижения 
 Победитель Второй лиги СССР (1): 1990
 Победитель чемпионата УССР (1): 1988
 Серебряный призёр чемпионата УССР (1): 1989

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте cska-games.ru
 УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ (історія та статистика)
 Профиль на сайте «Одесский футбол»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Бечей»
Игроки ФК «Лада» Черновцы
Игроки ФК «Днестр» Залещики